Weathers — американская рок-группа, играющая альтернативный и инди-рок. Основанная в 2015 году в Лос-Анджелесе, на данный момент, группа состоит из четырёх участников — вокалиста Кэмерона Бойе, гитариста Кэмерона Олсена, басиста Бреннена Баттенса и барабанщика Коула Карсона.

История

Формирование 
Впервые Кэмерон Бойер и Кэмерон Олсен встретились в 2012 году, на местной Битве Групп на Манхеттен-бич. На тот момент Бреннен Баттенс уже состоял в группе, получив сообщение из рассылки о поиске басиста. Некоторое время спустя, к группе присоединился Коул Карсон. Отцы Бойера и Карсона вместе играли в группе в Иллинойс-тауне, и отец Кэмерона предложил пригласить Коула в группу, после того как увидел его на YouTube. Окончательно группа была сформирована в октябре 2015.

Первые синглы (2015) 
Окончательно сформировав состав, Weathers выпустили два сингла: «I Don’t Wanna Know» и «Happy Pills». Второй стал самой добавляемой песней на альтернативном радио на момент, когда был выпущен, а также самым добавляемым среди новых исполнителей 2010-х. В итоге «Happy Pills» достигли 21-го места в чарте альтернативных песен Billboard. Участвовали в турах совместно с Saint Motel, Nothing but Thieves, и Dreamers.

Участники 
 Кэмерон Бойер — вокал, соло-гитара, пианино, клавишные (2015 — настоящее время)
 Кэмерон Олсен — гитара, бэк-вокал (2015 — настоящее время)
 Бреннен Баттен — бас-гитара, бэк-вокал, пианино, клавишные (2015 — настоящее время)
 Коул Карсон — ударные, бэк-вокал (2015 — настоящее время)

Дискография

Альбомы 
 Happy Pills RCA
 Kids In The Night (2018)

EP’s 
  Kids in the night — Part 1 (2018)
  Kids in the night — Part 2 (2018)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году